Бургау:

 Бургау — город в Германии, в земле Бавария.
 Бургау — ярмарочный посёлок в Австрии.